Yacuma – fiume della Bolivia
 Provincia di Yacuma – provincia della Bolivia